Chordodes tenodarae är en tagelmaskart som beskrevs av Kirjanova 1957. Chordodes tenodarae ingår i släktet Chordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
tenodarae